Лим Джиён (; род. , ) — южнокорейская скрипачка.

Окончила Корейский национальный университет искусств, ученица Ким Намъюн. Начиная с 2008 г. стала финалисткой и лауреатом международных конкурсов в Корее, Японии, Германии и США, увенчав свои конкурсные успехи первой премией Конкурса имени королевы Елизаветы (2015). После конкурса продолжила образование в Европе, поступив в Кронбергскую академию. В 2017 г. выпустила первый альбом — сонаты Моцарта (№ 21, № 18 и № 26) и Бетховена (№ 1) — вместе с пианистом Лим Тонхёком.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Конкурса имени королевы Елизаветы

Скрипачи Республики Корея
Академические музыканты Республики Корея
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы
Выпускники Корейского национального университета искусств